El término de Francisco de Salamanca puede hacer referencia a:

 Francisco de Salamanca, arquitecto español del siglo XVI;
 Fray Francisco de Salamanca, fraile y rejero español;
 Fray  Francisco de Salamanca, fraile y pintor boliviano del siglo XVIII.